Nationaal park Exmoor, een nationaal park in het zuidwesten van Engeland
Exmoorpony, een kleine pony die in halfwilde kuddes leeft in Exmoor
 een civil parish van 82 km² in het district Somerset West and Taunton